Kent je grofovija u jugoistočnoj Engleskoj.

Kent se može odnositi i na:

Mjesta

Australia

 Kent je jedna od 18 bivših grofovija Tasmanije, preimenovanih u Kopnene okruge: Kent Land District, Tasmanija
Kent, skupina otoka, u Bass tjesnacu, koji dijeli Tasmaniju od Australije

Kanada

Kent, Britanska Kolumbija, jedna od 10 kanadskih pokrajina na njenoj zapadnoj strani,
Kent (1827. – 1974. izborni okrug), Kent je bio provincijski izborni okrug za zakonodavnu skupštinu Novog Brunswicka u Kanadi,
Kent županija, Novi Brunswick
Kent župa, Novi Brunswick, građanska župa u Carleton okrugu u Novom Brunswicku,
Kent (Novi Brunswick, izborni okrug) (1867. – 1966.)
Kent (Ontario, savezni izborni okrug) (1867. – 1903.; 1914. – 1966.; 1976. – 1996.)
Kent (Ontario, provincijski izborni okrug) (1867. – 1875., 1967. – 1987.) – Kent je bio izborni Riding (administrativna podjela – izborni okrug Kanade) u jugozapadnom Ontariju u Kanadi,
Kent (provincijski izorni okrug) provincijski izborni okrug za zakonodavnu skupštinu Novog Brunswicka u Kanadi,
Kent, poluotok, sadašnjeg naziva Kiillinnguyaq, nekadašnji poluotok Kent. Veliki je arktički poluotok, gotovo u potpunosti okružen vodom, u regiji Kitikmeot na teritoriji Nunavut u Kanadi.

Irska

 Kent Park, GAA (Gaelic Athletic Association) stadion u Ballydooganu, grofovija Sligo u republici Irskoj.

Sijera Leone

 Kent, Sijera Leone, ribarsko selo u Sijera Leoneu na obali Atlantskog oceana.

Ujedinjeno Kraljevstvo

Kraljevina Kent, kraljevina Kent postojala od 455. – 871. na, što je sada, jugo-istoku Enleske, 
Kent, rijeka u grofoviji Cumbria u sjevernoj Engleskoj.

SAD
Kent (okrug Elmore, Alabama), nekorporirana zajednica u okrugu Elmore u saveznoj državi Alabama,
Kent (okrug Pike, Alabama), nekorporirana zajednica u okrugu  Pike u saveznoj državi Alabama,
Kent (California), negdašnji naziv Kentfielda, popisom određenog mjesta u županiji Marin, u saveznoj državi Kalifornija,
Kent (Connecticut), grad u županiji Litchfield u saveznoj državi Connecticut,
Kent (Iowa), od popisa stanovništva iz 2010. godine, Kent je priznat kao mjesto određeno popisom sa 61 stanovnikom,
Kent (Illinois), nekorporirana zajednica u županiji Stephenson u saveznoj državi Illinois,
Kent (okrug Jefferson, Indiana), nekorporirana zajednica i mjesto određeno popisom u republikanskom gradu, županije Jefferson u saveznoj državi Indiana,
Kent (otok), najveći otok u zaljevu Chesapeake i povijesno mjesto u saveznoj državi Maryland, 
Kent Narrows, poznat i kao Kent Island Narrows, plovni je put koji povezuje rijeku Chester s pritokom Eastern Bay u saveznoj državi Maryland,
Kent (Minnesota), grad u županiji Wilkin u saveznoj državi Minnesota,
Kent (New York), grad u županiji Putnam u saveznoj državi New York,
Kent (Ohio), najveći grad u županiji Portage u saveznoj državi Ohio
Kent (Oregon), nekorporirana zajednica u županiji Sherman u saveznoj državi Oregon,
Kent (Texas), nekorporirana zajednica u županiji Culberson u saveznoj državi Teksas,
Kent (Washington), grad u saveznoj državi Washington,
Kent (Washington, D.C.), četvrt u sjeverozapadnom Washingtonu, DC,
Kent (West Virginia), nekorporirana zajednica u županiji Marshall u saveznoj državi Zapadna Virginia.
 Okrug Kent, Delaware

Osobe

Kent, prezime (razdvojba)
Vojvoda od Kenta, titula vojvode od Kenta stvarana je nekoliko puta kao plemićka titula Velike Britanije i Ujedinjenog Kraljevstva,
Earl of Kent, titula grof od Kenta kreirana je osam puta kao plemićka titula Engleske i jednom kao plemićka titula Ujedinjenog Kraljevstva.

Obrazovanje

Ujedinjeno Kraljevstvo

University of Kent, sveučilište u Kentu (ranije Sveučilište Kent u Canterburyju, skraćeno UKC), u Engleskoj

SAD
Chicago–Kent College of Law, Pravni fakultet Chicago-Kent je fakultet koji je povezan s Tehnološkim institutom Illinois  u saveznoj državi Illinois,
Kent City School District, državna školska četvrt u Kentu u saveznoj državi Ohio,
Kent School District, državna školska četvrt u Kentu u saveznoj državi Washington,
Kent School, privatna srednja škola u Kentu u saveznoj državi Connecticut,
Kent State University, javno istraživačko sveučilište u Kentu u saveznoj državi Ohio,
Kent State shootings, Pucnjava u Kentu, također poznata kao masakr 4. svibnja 1970. u kojem je Nacionalna garda ubila četvero i ranila devetoro nenaoružanih studenata sveučilišta Kent u saveznoj državi Ohio,
Kent State Golden Flashes atletski timovi koji predstavljaju Kent State University u saveznoj državi Ohio,

Transport

Cork Kent railway station, željeznička stanica Iarnród Éireann u Corku u Irskoj,
Ford Kent engine, motor s unutarnjim izgaranjem tvrtke Ford iz Corka u Irskoj,
HMS Kent, fregata tipa 23 Duke kraljevske ratne mornarice i dvanaesti brod koji nosi to ime,
Kent, East Indiaman, najmanje sedam brodova s imenom Kent služilo je časnoj Istočnoindijskoj kompniji kao Istočni Indijac između 1680. i 1825. godine,
Kent Station (OC Transpo), autobusna stanica na tranzitnom koridoru u centru Ottawe u Kanadi,
New Kent Road, cesta dužine 1 kilometar u londonskom okrugu Southwark,
Old Kent Road, glavna prometnica u jugoistočnom Londonu u Engleskoj, koja prolazi kroz londonski okrug Southwark.

Glazba

Kent (band), bio je švedski rock-pop sastav, osnovan u Eskilstuni 1990. godine,
Kent (album), debitantski studijski album švedskog benda Kent, objavljen 1995.
Kent (gitara), marka električnih gitara iz 1960-ih / 1970-ih.
Kent Records, izdavačka kuća sa sjedištem u Los Angelesu, koju su 1958. godine pokrenula braća Bihari.

Marke i poduzeća

Kent (guitar), marka električnih gitara iz 1960-ih/1970-ih.
Kent RO Systems, Indijska multinacionalna tvrtka za zdravstvene proizvode sa sjedištem u Noidi, Uttar Pradesh
Kent (cigareta), američka marka cigareta,
Kent RO Systems, Indijska marka pročistača vode pomoću reverzne osmoze, 
Kent Building Supplies, Kanadski maloprodajni lanac željezne robe,

Druga značenja

Kent (mango), sorta manga iz savezne države Floride,
Kemps Kent, zamjensko ime za kartašku igru Kemps (kartaška igra),
KENT (AM), radio stanica (91540 AM), ima licencu za pružanje usluga Enterpriseu, u saveznoj državi Nevadi,
KAZZ (AM), radio stanica (1400 AM) licencirana za opsluživanje grada Parowan, u saveznoj državi Utah,
AS-15 Kent, kodni naziv NATO-a za rusku stratešku krstareću raketu Kh-55,
Kent Recursive Calculator, programski jezik,
Kent Institution, kazneno popravna ustanova maksimalne sigurnosti u Agassizu u Britanskoj Kolumbiji, Kanada.

Još vidi

Kent Town, je urbano predgrađe Adelaidea u Južnoj Australiji, 
Kent County (razdvojba)
Kent Street (razdvojba)
Kent Township (razdvojba)